Operacija Dolac je bila akcija hrvatskih snaga u Domovinskom ratu.

Izvori 
Omiš Petar Štimac: Domovinski rat - Pripreme operacije Rašeljka

Dolac